Села:
 Сахнівці — Хмельницька область, Ізяславський район
 Сахнівці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район